Засо́сна — село в Красногвардейском районе Белгородской области России. Является административным центром Засосенского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено на правом берегу реки Тихая Сосна напротив расположенного на левом берегу районного центра Бирюч.

История 
Впервые в письменных источниках слобода Засосна упоминается в 1711 году как уже давно существующее поселение. Предполагается, что слобода возникла уже во время создания Белгородской черты.

В 1905 году слобода была административным центром Засосненской волости Бирюченского уезда Воронежской губернии.

В 1932 году слобода была центром Засосненского сельского совета, входившего в Будёновский (ныне Красногвардейский) район Белгородской области и насчитывала 5649 жителей.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 1350 жителей села. С 3 июля 1942 года по 23 января 1943 года село было оккупировано немецко-фашистскими захватчиками.

В 1989 году в селе Засосна жило 4320 жителя. Село было центром колхоза «Знамя коммунизма».

Население

Транспорт и связь 
Село имеет регулярное автобусное сообщение с районным центром. 

В селе Засосна имеется одноименное сельское отделение почтовой связи (индекс 309926).

Известные уроженцы 
 Яценко, Николай Лаврентьевич (1923—1943) — танкист, Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Засосна Публичная кадастровая карта.

Населённые пункты Красногвардейского района (Белгородская область)